Black Op steht für:

 Verdeckte Operation, verdeckte militärische oder politische Aktivität
 Black Op (Comic), frankobelgische Comicserie

 Siehe auch

 Call of Duty: Black Ops, Computerspiel